Звя́гинцев — русская фамилия. Известные носители:

 Звягинцев, Александр (род. 1987) — молдавский футболист.
 Звягинцев, Александр Григорьевич (род. 1948) — заместитель Генерального прокурора России, известен также как писатель и историк.
 Звягинцев, Анатолий Петрович (1939—1999) — Герой Социалистического Труда.
 
 Звягинцев, Вадим Викторович (род. 1976) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Звягинцев, Василий Дмитриевич (1944—2016) — советский и российский писатель-фантаст.
 Звягинцев, Виктор Александрович (1950—2022) — советский футболист.
 Звягинцев, Георгий Николаевич (1916—1998) — советский самбист, дзюдоист, тренер.
 Звягинцев, Дмитрий Григорьевич (1932—2021) — советский и российский микробиолог.
 Звягинцев, Евгений Алексеевич (1869—1945) — советский историк, краевед-методист.
 Израиль (Звягинцев) (в миру Иакинф; 1767—1829) — архимандрит РПЦ; педагог, ректор Орловской духовной семинарии.
 Звягинцев, Николай Николаевич (род. 1967) — русский поэт и графический дизайнер.



См. также 
 Звягин
 Звегинцев